Barbara Allason – scrittrice, germanista e traduttrice italiana
 Ernesto Allason – pittore italiano
 Silvio Allason – pittore italiano